James Collinson (1825-1881) – pittore britannico
Richard Collinson (1811-1883) – ufficiale ed esploratore britannico

Pagine correlate
Peter Collinson